Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей 2011 — 8-й сезон FIA World Touring Car Championship в истории и 7-й сезон этого чемпионата после его возрождения в 2005-м году. Открытый чемпионат для автомобилей категорий Super 2000 и Diesel 2000 стартовал на Бразильской трассе Куритиба 20 марта и завершился 20 ноября этапом в Макао. Всего в сезоне прошло 24 гонки.
Серия претерпела значительные изменения с присоединением к чемпионату трасс Судзука и Тьянма, а также с новыми пилотами и командами выступающими на всех этапах. Гоночная серия Формула 2 которая имела статус гонок поддержки WTCC заменена на Auto GP.

Команды и пилоты

Примечания

Ссылки 
Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА

WTCC
2011